

Geografia
 Stati Uniti d'America
Culver – città della Contea di Marshall, Indiana
Culver – città della Contea di Ottawa, Kansas
Culver – città della Contea di Jefferson, Oregon
Culver City – città della California

Persone
Andrew Culver – compositore e programmatore canadese
Calvin Culver, meglio noto con lo pseudonimo di Casey Donovan – attore pornografico e attore teatrale statunitense
Chet Culver – politico statunitense
Harry Culver – imprenditore statunitense
Jarrett Culver – cestista statunitense
Molly Culver – attrice statunitense
Paige Culver – calciatrice canadese